OT peut faire référence à :
 Objet technique
 Ancien Testament (Old Testament),
 Les Ordres de Transports,
 Qatar, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports,
 Office de Tourisme
 Out time : dans le jargon du jeu de rôle grandeur nature, désigne un élément appartenant au monde réel (extradiégétique) ; voir aussi  (out of character) et  (in time),
 Operational Technology, technologie hardware/software dédiée aux biens physiques dans une entreprise.

Code